Autrum meint:

 Ortsteil der Gemeinde Winnert in Schleswig-Holstein
 Hansjochem Autrum (1907–2003), deutscher Zoologe
 Otto Autrum (1877–nach 1935), deutscher Postbeamter